Galar steht für:
 Galar (Navarra), spanische Gemeinde in der Region Navarra
 Galar, bösartiger Zwerg in der nordischen Mythologie, siehe Fjalar und Galar